Натуральне число 1843
 1843 рік до нашої ери
 1843 рік нашої ери